Pode ser:

 a abreviatura de: Club Atlético River Plate
 Carp (Nevada), uma comunidade no Nevada
 Cache Array Routing Protocol, usado em pedidos de HTTP.